Чемпионат мира по трековым велогонкам 1952 года прошёл с 26 по 31 августа в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1952
Август 1952 года